Ракитница може бити:

 Ракитница (Србица), насеље у општини Србица, КиМ, Република Србија
 Ракитница (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Ракитница (Трново), насеље у општини Трново, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ
 Ракитница (Вирје), насеље у општини Вирје, Република Хрватска
 Ракитница (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија
 Ракитница (Рибница), насеље у општини Рибница, Република Словенија
 Ракитница (Видин), насеље у општини Брегово, Видинска област, Бугарска

или

 Ракитница (притока Праче), ријека која се улива у ријеку Прачу, Република Српска
 Ракитница (притока Неретве), ријека која се улива у ријеку Неретву, Федеарција БиХ